Караш-Северин (, ) округ је у републици Румунији, у њеном западном делу. Управно средиште округа је град Решица, а по значају битни су и градови Карансебеш, Бокша, Нова Молдова, Анина, Оравица и Оцелу Рошу. Позната је и бања Баиле Херкулане.

Положај 

Округ Караш-Северин је погранични округ према Србији на југозападу. Са других стана окружују га следећи окрузи:
 ка северу: Тимиш (округ)
 ка североистоку: Хунедоара (округ)
 ка истоку: Горж (округ)
 ка југоистоку: Мехединци (округ)

Природни услови 
Округ припада историјској покрајини Банат. Караш-Северин округ је већим делом планински (Банатске планине), док се на крајњем западу пружа крајње источни обод Панонске низије. Река Дунав је главни водоток у округу и чини његову границу према Србији.

Становништво 
Према попису из 2011. године, округ Караш-Северин је имао 295.579 становника што је за 37.640 (11,30%) мање у односу на 2002. када је на попису било 333.219 становника. Караш-Северин спада у округе Румуније са већински румунским становништвом. Од етничких мањина издвајају се Роми, Хрвати, Срби, Мађари, Немци, Украјинци и Чеси.

Највећа насеља

Референце

Спољашње везе 

 www.cjcs.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније
Банат